Кинкардин () — многозначное наименование. Может относиться к следующим терминам:

 Кинкардин (город) — город в Шотландии.
 Кинкардин (графство) — административная единица в Шотландии.
 Кинкардин (муниципалитет) — административная единица в провинции Онтарио, Канада.
 Кинкардин (титул) — шотландский графский титул.